A Terra Nova („új föld”) jelentése:
 Terra Nova (Amerika)
 Terra Nova (közszolgálati EU-tévécsatorna)
 Terra Nova (Star Trek)
 Terra Nova (teológia)
 Terra Nova (Mikrobi-sorozat)
 Terra Nova, amerikai televíziós sorozat
 Terra Nova expedíció Déli-sark meghódítása
 Terra Nova (hajó) Déli-sark meghódítása